Offenbach har flere betydninger:

 Jacques Offenbach – en fransk komponist
 Offenbach am Main – en tysk by
 Kickers Offenbach – en tysk fodboldklub